Китнос может означать:
 Китнос — остров.
 Китнос (деревня) — деревня в Греции.